Die 13. Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft der IISHF fand am 18. und 19. September 2010 in Iserlohn, Deutschland statt.

Teilnehmer 

 Österreich
 Schweiz
 Dänemark
 Niederlande
 Deutschland
 Großbritannien

Vorrunde

Vorrundentabelle 

(*Direkter Vergleich)

Play-Offs 

|

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer

Weblinks 

Junioren 2010
Sportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung im Märkischen Kreis
Sport (Iserlohn)